Jan Maciejowski (zm. 1587) – kasztelan zawichojski i czechowski, podkomorzy sandomierski, starosta łęczycki i spiski
 Jan Maciejowski (1897–1970) – major obserwator Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, odznaczony Medalem Niepodległości
 Jan Maciejowski (1904–1944) – major kawalerii, dowódca 10 Pułku Strzelców Konnych, kawaler Virtuti Militari
 Jan Maciejowski (ur. 1930) – reżyser, dyrektor teatrów

Przypisy